Теберда:

 Теберда — город в Карачаево-Черкесии.
 Теберда — река в Карачаево-Черкесии.